Cattedrale dell'Assunzione di Maria a Ragusa, in Croazia
Cattedrale dell'Assunzione di Maria a Ossero, in Croazia
Cattedrale dell'Assunzione di Maria a Rožňava, in Slovacchia
Cattedrale dell'Assunzione di Maria a Miskolc, in Ungheria